ЗПУ:
 Зенитная пулемётная установка, например:
 Зенитная пулемётная установка М4 образца 1931 года — счетверённая зенитная пулемётная установка, разработанная коллективом Н. Ф. Токарева в 1928-1931 годах на базе пулемёта «Максим» образца 1910 года.
 ЗПУ-2 — спаренная 14,5-мм зенитная пулемётная установка пулеметов КПВТ. 
 ЗПУ-4 — счетверённая 14,5-мм зенитная пулемётная установка пулеметов КПВТ. 

 ЗПУ — сокращенное название научного журнала Московского гуманитарного университета «Знание. Понимание. Умение». 
 Запорно-пломбировочное устройство